

Prénom 
Amon est un pré.nom.

Patronyme 

 Angelika Amon (1967-2020), biologiste cellulaire et moléculaire austro-américaine ;
 Chris Amon, (1943-2016), pilote automobile néo-zélandais ;
 Chris Amon Racing, écurie de Formule 1 britannique en 1974 ;
 Johann Andreas Amon (1763-1825), compositeur allemand.

Histoire 
Amon peut désigner :
 Amon ou Amoun des Kellia, saint chrétien fêté le 4 octobre, fondateur de la colonie d'anachorètes de Nitrie, en Égypte ;
 Amon, divinité égyptienne ;
 Amon, roi de Juda, fils de Manassé.

Ésotérisme 
Amon peut aussi désigner :
 Amon ou Aamon, démon de la goétie.

Homonymie de patronyme